Bügel steht für einen mehr oder weniger gebogenen, schlanken Gegenstand:
 Griffbügel, ein Schutzelement an diversen Gegenständen
 Kleiderbügel, ein Haushaltsgerät zum Aufhängen von Kleidungsstücken
 Bügel (Kanne), der Griff an bestimmten Kannen 
 der Teil einer Brille, der diese hinter den Ohren festhält
 der Teil eines Schlepplifts, der Fahrgäste aufnimmt
 der Stromabnehmer bei Elektrobahnen
 der das Sägeblatt spannende Teil einer Bügelsäge
 die mit einem Schnappverschluss versehene Einfassung von Geldtaschen oder Handtaschen
 die Schutzvorrichtung an einem Abzug (Waffe)
 ein Begriff aus der Waffenkunde, siehe Bügel (Klingenwaffe)
 ein Teil eines Büstenhalters, der die Körbchen in Form hält
 Radbügel als Teil einer Fahrradabstellanlage.

Siehe auch:
 Steigbügel
 Bügelspiel